Die Eishockey-Weltmeisterschaften des Jahres 2015 werden durch die Internationale Eishockey-Föderation in fünf verschiedenen Alters- und Geschlechtsklassen durchgeführt. Insgesamt werden in sämtlichen Divisionen 28 Turniere ausgetragen.

Turnierüberblick

Herren 
Die 79. Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren wurde im Jahr 2015 in der tschechischen Hauptstadt Prag sowie in Ostrava ausgetragen. Die Bewerbung des tschechischen Eishockeyverbandes setzte sich am 21. Mai 2010 in Köln auf dem Jahreskongress des Eishockey-Weltverbandes IIHF mit 84 Stimmen gegen jene der Ukraine (22 Stimmen) durch.

 Austragungsorte und -zeiträume
 Top-Division: 1. bis 17. Mai 2015 in Prag und Ostrava, Tschechien

 Division I
 Gruppe A: 18. bis 24. April 2015 in Krakau, Polen
 Gruppe B: 13. bis 19. April 2015 in Eindhoven, Niederlande

 Division II
 Gruppe A: 13. bis 19. April 2015 in Reykjavík, Island
 Gruppe B: 13. bis 19. April 2015 in Kapstadt, Südafrika

 Division III: 3. bis 12. April 2015 in Izmir, Türkei

U20-Junioren 
Die 38. Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren wird in den Jahren 2014 und 2015 in der kanadischen Metropolen Toronto und Montreal ausgetragen.

 Austragungsorte und -zeiträume
 Top-Division: 26. Dezember 2014 bis 5. Januar 2015 in Toronto, Ontario und Montreal, Québec, Kanada

 Division I
 Gruppe A: 14. bis 20. Dezember 2014 in Asiago, Italien
 Gruppe B: 14. bis 20. Dezember 2014 in Dunaújváros, Ungarn

 Division II
 Gruppe A: 7. bis 13. Dezember 2014 in Tallinn, Estland
 Gruppe B: 13. bis 19. Dezember 2014 in Jaca, Spanien

 Division III: 19. bis 25. Januar 2015 in Dunedin, Neuseeland

U18-Junioren 
Die 17. Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren wird im Jahr 2015 in den Schweizer Städten Zug und Luzern ausgetragen.

 Austragungsorte und -zeiträume
 Top-Division: 16. bis 26. April 2015 in Zug und Luzern, Schweiz

 Division I
 Gruppe A: 12. bis 18. April 2015 in Debrecen, Ungarn
 Gruppe B: 12. bis 18. April 2015 in Maribor, Slowenien

 Division II
 Gruppe A: 22. bis 28. März 2015 in Tallinn, Estland
 Gruppe B: 15. bis 23. März 2015 in Novi Sad, Serbien

 Division III:
 Gruppe A: 22. bis 28. März 2015 in Taipeh, Taiwan
 Gruppe B: 17. bis 19. März 2015 in Auckland, Neuseeland

Frauen 
Die 18. Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen wird im Jahr 2015 in der schwedischen Stadt Malmö ausgetragen.

 Austragungsorte und -zeiträume
 Top-Division: 28. März bis 4. April 2015 in Malmö, Schweden

 Division I
 Gruppe A: 12. bis 18. April 2015 in Rouen, Frankreich
 Gruppe B: 6. bis 12. April 2015 in Peking, Volksrepublik China

 Division II
 Gruppe A: 30. März bis 5. April 2015 in Dumfries, Schottland
 Gruppe B: 7. bis 13. März 2015 in Jaca, Spanien

 Qualifikation zur Division IIB: 18. bis 21. Februar 2015 in Hongkong

U18-Frauen 
Die 8. Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen wird im Jahr 2015 im US-amerikanischen Buffalo im Bundesstaat New York ausgetragen.

 Austragungsorte und -zeiträume

 Top-Division: 5. bis 12. Januar 2015 in Buffalo, New York, USA

 Division I: 4. bis 10. Januar 2015 in Vaujany, Frankreich

 Qualifikation zur Division I: 19. bis 25. Januar 2015 in Katowice, Polen

Einzelnachweise

Weblinks 
 Nachricht auf der offiziellen Website der IIHF (englisch)

Weltmeisterschaft
2015